Jonathan Granström (né le  à Orsa en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec le Mora IK dans l'Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Mora IK || Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Mora IK || Elitserien ||43 ||0 ||5 ||5 ||49 ||5 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2006-2007 || Mora IK || Elitserien ||50 ||3 ||1 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Mora IK || Elitserien ||54 ||7 ||4 ||11 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||55 ||10 ||16 ||26 ||112 ||4 ||0 ||0 ||0 ||27
|-
|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||55 ||10 ||18 ||28 ||66 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 50|| 5|| 20|| 25|| 48|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 42|| 5|| 8|| 13|| 91|| 17|| 5|| 5|| 10|| 30
|-
|2012-2013 || Brynäs IF || Elitserien || 54|| 4|| 15|| 19|| 101|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2013-2014 || Brynäs IF || SHL || 33|| 2|| 9|| 11|| 36|| 5|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2014-2015|| Luleå HF|| SHL || 54|| 7||8 ||15 || 84|| 9|| 1|| 1||2 ||6 
|-
| 2015-2016|| Luleå HF || SHL || 49|| 13||10 ||23 || 30|| 11|| 5|| 6||11 ||14
|-
|2016-2017 || Brynäs IF || SHL || 46|| 7|| 10|| 17|| 38|| 18|| 2|| 6|| 8|| 8
|-
|2017-2018 || Brynäs IF || SHL || 43|| 7|| 6|| 13|| 79|| 3|| 0|| 0|| 0|| 1

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Mora IK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF